Die Baureihe 430 bezeichnet folgende deutschen Elektrotriebzug-Baureihen:
 DB-Baureihe ET 30 der Deutschen Bundesbahn (Baujahr 1955), ab 1968 Baureihe 430
 DB-Baureihe 430 der Deutschen Bahn
 Sechsteiliger Stadler Flirt nach dem deutschen Fahrzeugeinstellungsregister